Miejscowości w Rosji:
 Urazowo – osiedle typu miejskiego w obwodzie biełgorodzkim
 Urazowo – wieś w Baszkortostanie
 Urazowo – wieś w obwodzie twerskim